Эчаури ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона.  Занимает площадь 13,6 км². Население — 595 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры